SebastiAn (настоящее имя Себастьян Акшоте́, ) — французский диджей и музыкант, работает с Ed Banger Records. Помимо собственного электронного проекта, также выступал в качестве продюсера Kavinsky и Uffie, был композитором музыки для фильмов, а также делал ремиксы для таких музыкантов и групп, как Daft Punk, Kavinsky, Kelis и Klaxons.

Дискография

LP

EP и Синглы

Саундтреки

Сборники

Ремиксы

Семплы

Примечания

См. также 

 Justice
 Daft Punk

Ed Banger Records
Ремиксеры